Hippel is een bijnaam voor verschillende series Nederlandse trein- en tramlocomotieven:

 NS 6500, kleine Hippels, stoomlocomotieven die waren verhuurd aan de Nederlandsche Tramweg Maatschappij
 NS 6800, Hippels of grote Hippels, eveneens in verhuur aan de NTM
 NS 500